PDC steht für:
 Professional Darts Corporation, eine Dart-Weltorganisationen
 Pyridiniumdichromat, Pyridiniumsalz der Dichromsäure, siehe Cornforth-Reagenz
 Pyroclastic Density Current, siehe Pyroklastischer Strom, eine Begleiterscheinung explosiver vulkanischer Eruptionen
 Mueo/Nickel Airport (IATA-Code), Flughafen von Mueo, Neukaledonien

Medizin:
 Plasmazytoide dendritische Zelle, professionelle Antigen-präsentierende Zelle (u. a. der Haut) 
 Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex, ein großer Multienzymkomplex in vielen Lebewesen

Politik und Verwaltung:
 Pacific Disaster Center auf Hawaii
 Parti Démocrate-Chrétien, Schweizer Partei, siehe Christlichdemokratische Volkspartei

 Partido Demócrata Cristiano de Chile, politische Partei in Chile
 Partido Demócrata Cristiano (El Salvador), politische Partei in El Salvador
 Partito Democratico Cristiano, politische Partei in Italien
 Provincial Development Council, eine Verwaltungseinheit auf Provinzebene in Nord-Afghanistan

Technik:
 Park Distance Control, ein elektronischer Abstandswarner bei Kraftfahrzeugen, siehe Einparkhilfe
 Performance Data Computer, ein Computer in Flugzeugen
 Personal Digital Cellular, ein japanischer Mobilfunkstandard 
 PDC-Meißel, mit polykristallinen Diamantplättchen besetzte Bohrmeißel
 Primary Domain Controller, ein Server in Windows-Domänen
 Programme Delivery Control, im englischen Sprachraum die Abkürzung für Video Programming System
 Pulsed DC, siehe Mischspannung

pdc steht für:
 Pennsylvania Dutch (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprachvariante der deutschen Sprache in Nordamerika

PDC